George Stulac (1934) – cestista e atleta canadese
 Joseph Stulac (1935) – cestista canadese
 Leo Štulac (1994) – calciatore sloveno